Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női távolugrás versenyszámát augusztus 31-én rendezték az Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női távolugrásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények

Selejtező

Döntő 
A 19 döntőbe jutott távolugró közül három ugrás után csak a legjobb 6 folytathatta, a döntőt augusztus 31-én rendezték.

* - egymás közötti sorrendről a második legjobb ugrás döntött

Források 

Atlétika az 1960. évi nyári olimpiai játékokon